Stam1na («Стойкость») — метал-группа из Леми, Южная Карелия, Финляндия. Их стиль можно определить как прогрессивный метал с элементами треш-, дет- и альтернативного метала. Тексты — на финском языке.

История 
Группа образована летом 1996 года. В её состав вошли: Антти «Hyrde» Хююрюнен (вокал и гитара), Пекка «Pexi» Олкконен (гитара), Теппо «Kake» Велин (ударные), Кай-Пекка «Kaikka» Кангасмяки (бас-гитара). Вскоре в группу пришёл новый ударник Теппо Велин, а Хююрюнен стал вторым гитаристом. В 1997—2004 годах музыканты записали восемь демо, а осенью 2004 года подписали контракт с лейблом Sakara Records, основанным участниками группы Mokoma. 26 января 2005 был выпущен сингл Kadonneet kolme sanaa («Три потерянных слова»). Дебютный альбом Stam1na вышел 2 марта 2005 года и занял 13-е место в финских чартах.

Второй альбом, Uudet kymmenen käskyä («Новые десять заповедей») вышел 10 мая 2006 года. Альбом занял третье место в чартах и удерживал его в течение 14 недель. Выпущенный 27 сентября сингл Likainen parketti («грязный паркет») занял первое место в списке. В ноябре 2006 Stam1na совместно с группами Mokoma и Rytmihäiriö отправляются в концертный тур «Sakara Tour 2006», который вышел на DVD в мае 2007. 10 марта 2007 альбом Uudet kymmenen käskyä награждён премией Emma-gaala как метал-альбом 2006 года. В связи с этим Мийтри Аалтонен, продюсировавший альбом, стал продюсером года.

Летом 2009 года к группе присоединился клавишник Эмиль Лахтеенмяки, участвовавшие в записи альбома Uudet kymmenen käskyä в качестве сессионного музыканта (7 августа 2009 он официально получил статус постоянного члена группы). В октябре 2007 Stam1na даёт концерты в Германии и Странах Балтии вместе с группами Apocalyptica и Sturm und Drang. Незадолго до этого немецкий лейбл ZYX Music выпускает первые два альбома группы в Германии, Австрии, Швейцарии и странах Бенелюкса. В декабре муниципалитет Леми вручил участникам коллектива премию за вклад в развитие молодёжной культуры.

13 февраля 2008 года был выпущен третий альбом, Raja («Граница»), ставший «альбомом года» в 2008, а 10 февраля 2010 — четвёртый, Viimeinen Atlantis («Последняя Атлантида»).

В работе группы в разное время принимали участие многие известные рок-музыканты Финляндии, в том числе Йоуни Хюнюнен (Kotiteollisuus), Марко Аннала (Mokoma) и Каарле Виикате (Viikate).

Состав

Дискография

Альбомы 

 Stam1na (2005)
 Uudet kymmenen käskyä (2006)
 Raja (2008) — Альбом года Finnish Metal Expo
 Viimeinen Atlantis (2010) — Альбом года Finnish Metal Expo
 Nocebo (2012)
 SLK (2014)
 Elokuutio (2016)
 Taival (2018)
 Novus Ordo Mundi (2021)

Синглы 

 Kadonneet kolme sanaa (Three Lost Words) (2005)
 Paha arkkitehti (An Evil Architech) (2005)
 Edessäni (In Front of Me) (2006)
 Likainen parketti (Dirty Floor) (2006)
 Valtiaan uudet vaateet (2012)
 Puolikas ihminen (2012)
 Panzerfaust (2014)
 Dynamo (2014)
 Vapaa on sana (2014)
 Kuudet raamit (2016)
 Verisateenkaari (2016)
 Elämänlanka (2018)
 Enkelinmurskain (2018)
 Gaian lapsi (2018)
 Sirkkeli (2021)
 Betelgeuse (2021)

Клипы 

 Erilaisen rakkauden todistaja (Witness of a Different Love) (2003)
 Kadonneet kolme sanaa (Three Lost Words) (2005)
 Ristiriita (Conflict) (2005)
 Paha arkkitehti (An Evil Architech) (2005)
 Edessäni (In Front of Me) (2006)
 Likainen parketti (Dirty Floor) (2006)
 Lääke (Medicine) (2008)
 Muistipalapelit (Memorypuzzles) (2008)
 Pakkolasku (Emergency landing) (2010)
 Valtiaan Uudet Vaateet (2012)
 Puolikas ihminen (2012)
 Panzerfaust (2014)
 Kuoliaaksi ruoskitut hevoset (2014)	
 Vapaa on sana (2012)
 Kuudet raamit (2016)
 Elokuutio (2016)
 Enkelinmurskain (2018)
 Kannoin sinut läpi hiljaisen huoneen (2020)
 Sirkkeli (2021)	
 Memento Mori (ateistin kiitos) (2021)

DVD 

 Sakara Tour 2006 (2007)
 K13V (2009)

Награды 
 Finnish Metal Awards 2005
 Певец года: Антти Хююрюнен
 Новичок года: Stam1na
 Emma-gaala 2007
 Метал-альбом года: Uudet kymmenen käskyä
 Золотой диск: альбом Uudet kymmenen käskyä (2008)
 Finnish Metal Awards 2008
 Альбом года: Raja
 Группа года: Stam1na
 Обложка года: Raja
 Певец года: Антти Хююрюнен
 Золотой диск: альбом Raja (2010)
 Золотой диск: альбом Viimeinen Atlantis (2010)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Sakara Records
 
 Stam1na на Myspace.com

Трэш-метал-группы Финляндии
Прогрессив-метал-группы Финляндии
Группы альтернативного метала Финляндии